Атабекян () — фамилия. Известные носители:

 Атабекян, Александр Моисеевич (1868—1933) — политический деятель, теоретик анархизма, врач.
 Атабекян, Андрей Адамович (1854—1918) — генерал артиллерии, командующий Московского артиллерийского округа.
 Атабекян, Гор (род. 1978) — армянский футболист, тренер.
 Атабекян, Затик Маркаровна — звеньевая колхоза «Кармир ранчпар» Иджеванского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Атабекян, Иване (Ованес) (1766—1854) — мелик Вани, владетельный князь Джрабердского меликства.
 Атабеков, Иосиф Григорьевич (1934—2021) — вирусолог, микробиолог, член Академии наук СССР.
 Атабеков, Иосиф Нерсесович (1870—1916) — депутат Государственной думы II созыва от Карсской области, кадет.
 Атабекян, Левон Николаевич (1875—1918) — армянский поэт, врач, общественный деятель. 
 Атабекян, Микаэл Нерсесович — директор Кавказского Банка, министр народного образования Армении (04.11-04.12.1918).

См. также 
 Атабеков

Примечания